Limax är ett släkte av snäckor som beskrevs av Carl von Linné 1758. Limax ingår i familjen kölsniglar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kölsniglar
Limax